Irodalom
 Dorian Gray, költött szereplő, Oscar Wilde regényhőse, az alapmű és a feldolgozások címszereplője
 → Dorian Gray arcképe, Oscar Wilde 1890-ben megjelent regénye, és
 → Dorian Gray arcképe (egyértelműsítő lap), a regénnyel azonos magyar című feldolgozások
 → The Picture of Dorian Gray (egyértelműsítő lap) az eredeti angol címen elérhető feldolgozások

Művésznév
 Dorian Gray (szül. Maria Luisa Mangini, 1928–2011) olasz színésznő
 Dorian Gray (szül. Tony Ellingham, 1942), angol popénekes

Filmek
 Dorian Gray képe (The Picture of Dorian Gray), 1945-ös angol film, Oscar Wilde regényéből, rendezte Albert Lewin, címszereplő Hurd Hatfield
 Dorian Gray (Dorian Gray), 2009-es angol film, Oscar Wilde regényéből, rendezte Oliver Parker, címszereplő Ben Barnes

Színház, zene
 Dorian Gray musical, Oscar Wilde regényéből, zeneszerző Várkonyi Mátyás, szövegírók Gunar Braunke, Ács János
 Dorian Gray, horvát (jugoszláviai) zenei együttes
 Dorian Gray, olasz rockzenei együttes

Egyéb
 Dorian Gray-szindróma egy pszichés viselkedészavar tünetegyüttese 

Jegyzetek